Polydeuces (Latijn: Pollux), een figuur in de Griekse mythologie
Polydeuces (maan), een maan van Saturnus